Acido ortoperiodico o paraperiodico 
Acido metaperiodico 
Acido mesoperiodico o diperiodico 
Acido triperiodico